Пирцхалава () — грузинский род из Мегрелии.

 Пирцхалава, Гурам Николаевич (1940—2014) — советский и грузинский актёр театра и кино
 Пирцхалава, Ираклий Леонидович (род. 1977) — российский певец
 Пирцхалава, Самсон Георгиевич (1872—1952) — грузинский общественный и политический деятель, публицист.

Родственные фамилии рода 
Пирцхалаишвили, Пирцхалаури, Пирцхаладзе, Пирцхалия, Пирцхалани, Пирцхелани, Пицхелани, Пирцхелиани, Пирцхелаури, Пицхелаури.